

Cinéma
La Diablesse (Doña Diabla), film de Tito Davison sorti en 1950.
La Diablesse (Sensività), film de Enzo G. Castellari sorti en 1979.
 Diablesse, film de Dennis Dugan sorti en 2001.

Littérature
La Diablesse, roman de Johan Bourret sorti en 2009.